|-
| 156101 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156102 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156103 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156104 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156105 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156106 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156107 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156108 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156109 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156110 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156111 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156112 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156113 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156114 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156115 - || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156116 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156117 - || || 28 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156118 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156119 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156120 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156121 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156122 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156123 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156124 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156125 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156126 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156127 - || || 11 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156128 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156129 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156130 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156131 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156132 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156133 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156134 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156135 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156136 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156137 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156138 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156139 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156140 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156141 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156142 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156143 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156144 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156145 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156146 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156147 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156148 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156149 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156150 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156151 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156152 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156153 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156154 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156155 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156156 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156157 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156158 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156159 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156160 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156161 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156162 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156163 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156164 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156165 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156166 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 156167 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156168 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156169 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156170 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156171 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156172 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156173 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156174 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156175 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156176 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156177 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156178 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156179 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156180 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156181 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156182 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156183 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156184 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156185 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156186 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156187 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156188 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156189 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156190 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156191 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156192 - || || 17 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156193 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156194 - || || 17 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156195 - || || 18 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156196 - || || 23 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156197 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156198 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156199 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156200 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6